Varuna – rodzaj krabów
 Varuna – bóg w hinduizmie